The Code of Honor – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Code of Honor – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Borzage